Assedio di Ctesifonte (116) ad opera dell'imperatore romano, Traiano, nel corso delle sue campagne partiche degli anni 114-117;
Assedio di Ctesifonte (165) ad opera del co-imperatore, Lucio Vero, nel corso delle sue campagne partiche degli anni 163-166;
Assedio di Ctesifonte (197) ad opera dell'imperatore, Settimio Severo, nel corso delle sue campagne partiche degli anni 197-198.
Assedio di Ctesifonte (283) ad opera dell'imperatore, Marco Aurelio Caro, nel corso delle sue campagne sasanidi degli anni 283-284.
Assedio di Ctesifonte (297) ad opera dell'imperatore Galerio, nel corso delle campagne sasanidi degli anni 296-298
Assedio di Ctesifonte (637) ad opera del califfato dei Rashidun contro l'Impero sasanide